Colgate – pasta do zębów
 Colgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Colgate-Palmolive – amerykańskie przedsiębiorstwo kosmetyczne